AQPC est un sigle composé des 4 lettres A, Q, P et C. Il peut faire référence à :

L'Association québécoise de pédagogie collégiale